А́зино — железнодорожная станция Ижевского региона Горьковской железной дороги. Расположена в селе Азине Завьяловского района Удмуртии. Открыта в 1947 году. Расположена на линии Ижевск — Ува — Кильмезь. Восточнее станции железнодорожное полотно с севера на юг пересекает река Шурвайка. 

Станция производит продажу билетов на пассажирские поезда. Прием и выдача багажа не производятся. Поезда дальнего следования через станцию не проходят.

По состояние на 2021 год станция закрыта, второй путь разобран

Пригородное следование по станции 
Пригородные железнодорожные перевозки со станции осуществляются пассажирской компанией «Содружество». По состоянию на 2019 год станция обслуживает пригородные поезда, следующие из Увы до Ижевска по одному разу в день в каждом направлении.

Примечания

Ссылки 
 Расписание пригородных поездов по станции Азино

Станции Ижевского региона Горьковской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Удмуртии